13-й чемпионат Узбекистана по футболу 2004 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 этапа (с участием 22-х клубов) с 8 апреля по 27 ноября 2004 года.

На Предварительном этапе клубы были разделены на 2 группы по территориальному принципу — «Восток» и «Запад». Они играли в 4 круга (по 2 матча дома и на выезде). По 2 лучшие команды из каждой группы вышли в Финальную группу и разыграли 2 путёвки в Высшую лигу.

Участники

Предварительный этап

Группа «Запад»

Итоговая таблица

Группа «Восток»

Итоговая таблица

Финальная группа

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2004
 Вторая лига Узбекистана 2004
 Кубок Узбекистана 2004

Ссылки 
 Uzbekistan 2004 

2004
Спорт в Узбекистане в 2004 году